Valdescorriel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdescorriel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Valdescorriel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar